«Westwind» —  музыкальный проект из Франции, созданный Кристофом Галесом. В разное время группа исполняла мартиал-индастриал, пост-индастриал, дарк эмбиент, нео-фолк и неоклассику. Первый альбом "Harvests Of Steel" был записан в 1999 году на собственном лейбле "Black Sun Rising Production".

Дискография

Ссылки  
Официальный сайт WestWind 
Westwind на Discogs 

Музыкальные коллективы Франции
Индастриал-группы Франции